Иоганн Карл Людвиг Шорн (10 июня 1793, Кастелль, Франкония — 17 февраля 1842, Веймар) — германский искусствовед и писатель по части изящных искусств.

Биография

Родился в семье чиновника. С 1811 по 1814 год изучал протестантское богословие в Университете имени Фридриха — Александра в Эрлангене и Нюрнберге и уже с 1810 года был членом тамошнего студенческого братства, но потом посвятил себя всецело живописи, истории искусств и археологии. В 1816 году он отправился из своего родного города в Мюнхен и написал там своё первое сочинение «Об изучении греческих художников» (Гейдельберг, 1818), в 1819 году переехал в Дрезден и вскоре затем в Штутгарт, где с 1820 года редактировал журнал «Kunstblatt», который, несмотря на односторонность своего направления, долгое время был важным специальным органом искусства. 

В 1822—1823 годах Шон совершил поездку в Италию и Францию, в 1826 году был назначен профессором эстетики и истории искусства в мюнхенские университет и академию художеств и занимал эти должности до своего путешествия в Нидерланды и Англию для изучения художественных памятников. В 1830 году появилось в свет составленное им «Описание мюнхенской глиптотеки», а два года спустя после того началось издание его перевода на немецкий язык «Жизнеописаний» Вазари, очень ценное по сопровождающим его текст примечаниям и поправкам. Этот труд был окончен уже после смерти Шорна Э. Фёрстером (6 томов, Штутгарт, 1832—1849). В том же году стал членом Баварской академии наук. В 1833 году Шорн был приглашён в Веймар по приглашению великого герцога Карла Фридриха; здесь он принимал деятельное участие в преобразовании художественного училища, занимался размещением великогерцогских художественных коллекций по-новому и жил до самой своей смерти, в 1839 году став советником Карла Фридриха. 

Главные из сочинений, написанных им в Веймаре: «Очерк теории образных искусств» (Штутгарт, 1835) и «Рассуждение о древненемецкой скульптуре» (Эрфурт, 1839).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья в ADB (нем.).
 Статья в Nordisk familjebok (шв.).

Искусствоведы Германии
Члены Баварской академии наук